

Топоніми 

 Буя (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне.
 Буя () — село у повіті Сібіу в Румунії.

Прізвище 
 Буя Йосип Юрійович (1895(1895), село Розьвениця, Австро-Угорщина, тепер Ярославського повіту Підкарпатського воєводства, Республіка Польща — ?) — український радянський діяч, токар, майстер вагоноремонтного заводу Львівського трамвайного парку. Депутат Верховної Ради УРСР 2—3-го скликань.

Українські прізвища